Шольн (фр. Chaulnes) — многозначный термин; топоним.

 Шольн — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Перонн, кантон Ам.
 Шольн — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия, департамент Сомма.